Кубок Англии по футболу 1985/86 — 105-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Турнир выиграл «Ливерпуль», обыграв в финале принципиального соперника, «Эвертон», со счётом 3:1. Тем самым «красные» выиграли пятый по счёту золотой «дубль» в истории английского футбола.

Первый раунд 
Матчи первого раунда состоялись 16—17 ноября 1985 года; переигровки — 19—20.

Второй раунд 
Матчи первого раунда состоялись 7—9 декабря; переигровки — 10.

Третий раунд 
Большинство первых матчей были сыграны 4—6 января 1986 года; некоторые, а также переигровки были сыграны до 16 января включительно.

Четвёртый раунд 
Первые матчи четвёртого раунда состоялись 25—26 января 1986 года; переигровки: 28—29 января и 3—6 февраля.

Пятый раунд 
Матчи должны были состояться 15 февраля, однако некоторые противостояния продолжались ещё почти месяц.

Четвертьфиналы 
Матчи четвертьфиналов были сыграны в середине марта.

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Архив Кубка Англии

1985-1986
Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году
Спорт в Великобритании в 1985 году
Спорт в Великобритании в 1986 году